A 30 588-as számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolc közigazgatási területén. Az egyik átkötő ág a Miskolc-dél csomópontban, ahol a 304-es főút kiágazik az M30-as autópályából.

Ennél a csomópontnál az M30-as majdnem pontosan északi irányban halad, egy nagy sugarú íven, a 304-es pedig délnyugat felé ágazik ki belőle. A 30 588-as a csomópontnak az az ága, amely a Miskolc északabbi részei – távlatilag Tornyosnémeti – felől érkező forgalmat vezeti a 304-es felé, de azzal közvetlenül nem találkozik, kilométer-számozása csak a 30 587-esig tart. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 332 méter.

A csomópont további átkötő ágai: Budapest felől a 30 586-os, Budapest felé pedig a 30 589-es.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30588
30588
30588